El término ejecutivo puede referirse a:

 El poder ejecutivo, uno de los tres poderes tradicionales de la democracia.
 El productor ejecutivo, la persona responsable del sustento económico de una producción artística.
 El sistema ejecutivo, un grupo de funciones del cerebro humano involucradas en el proceso cognitivo.
 El ejecutivo, respecto a la persona que forma parte de una comisión ejecutiva o que desempeña un cargo de alta dirección en una empresa.
 El Ejecutivo, escultura de la ciudad española de Albacete.